Henryk Król – polski ekonomista, profesor nadzwyczajny
 Henryk Król – polski artysta fotograf